Verney ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Charlotte Verney, französische Automobilrennfahrerin
 David Verney, 21. Baron Willoughby de Broke (* 1938), britischer Peer
 Ernest Basil Verney (1894–1967), britischer Pharmakologe und Physiologe
 Frances Parthenope Verney (1819–1890), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Joseph-Guichard Du Verney (1648–1730), französischer Arzt und Anatom
 Luís António Verney (1713–1792), portugiesischer Aufklärer, Theologe und Philosoph

Siehe auch:
 Earl Verney, in the Province of Leinster, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 SCF Verney war ein französischer Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen und Betreiber von Nebenbahnstrecken
 Verney, der letzte Mensch (Original: The Last Man), apokalyptischer Science-Fiction-Roman von Mary Shelley, der erstmals im Jahr 1826 veröffentlicht wurde
 Vernay
 Vernet